Malinová può riferirsi a diversi toponimi:

Malinová, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale

Malinová, comune del distretto di Prievidza, nella regione di Trenčín